Карлес () може да се отнася за:

 Карлес Пуйол – испански футболист
 Карлес Пучдемон – каталонски журналист и политик
 Карлес Рексач – испански футболист и треньор

Вижте също 
 Карл
 Карло
 Карлос
 Карлош
 Карлуш